Die russische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea:

Qualifikation 

Russland hatte wenig Mühe, sich als Gruppenerster direkt für die Endrunde zu qualifizieren. Die einzige Niederlage gab es gegen Slowenien.

Spielergebnisse

Russisches Aufgebot 

Hinweis: Die deutschsprachige Wikipedia bezieht sich in der Umschreibung der kyrillischen Schrift auf die vom Duden vorgegebene deutsche Transkription. Beim Verfassen von Artikeln zu den einzelnen Spielern ist es allerdings erwünscht, dass ein Redirect mit der englischen Transkription angelegt wird.

Vorrunde 

Nach dem zweiten Spiel hatte Russland drei Punkte auf dem Konto. Das letzte Spiel gegen die bis dahin enttäuschenden Belgier musste entscheiden. Ein Unentschieden würde reichen. In einem dramatischen Spiel stand es bis kurz vor Schluss 1:1. Dann schossen die Belgier innerhalb von vier Minuten zwei Tore und sahen wie die sicheren Sieger aus. Doch die Russen kämpften und erzielten in der 88. Minute den Anschlusstreffer. Die Belgier mussten einige bange Minuten überstehen, aber es blieb bei diesem Spielstand. Russland war als Dritter der Vorrunden­gruppe H ausgeschieden.  

Spielergebnisse  

2002
Russland